Boulder Hill kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Boulder Hill (kulle i Antarktis),

USA 

 Boulder Hill, Illinois, ort, Kendall County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar